A Quarta Guerra Anglo-Mysore ou Anglo-Maiçor (1798–1799) foi uma guerra no sul da Índia, entre o Reino de Mysore e a British East India Company sob o comando do Conde de Mornington.

Este foi o conflito final das Guerras Anglo-Mysore. Os britânicos tomaram o controle indireto da Mysore, restaurando a dinastia Wodeyar ao trono Mysore (com um comissário britânico para aconselhá-lo sobre todas as questões). O jovem herdeiro de Tipu Sultão, Fateh Ali, foi enviado para o exílio. O Reino de Mysore tornou-se um estado principesco em uma aliança subsidiária com a Índia britânica e cedeu Coimbatore, Uttara Kannada e Dakshina Kannada para os britânicos. 
 
A guerra, mais especificamente a Batalha de Mallavelly e a Batalha de Seringapatam, com muitos dos seus principais protagonistas, é abordado no romance histórico Sharpe's Tiger.

Guerras envolvendo o Reino Unido
História da Índia